Amfreville-les-Champs ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Amfreville-les-Champs (Eure) im Département Eure
 Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime